

Toponymes

Willey (Herefordshire), une paroisse civile du Herefordshire.
 , un village du Shropshire.
 Willey (Warwickshire), un village et paroisse civile du Warwickshire.
 , un hundred de Bedfordshire.

Willey, une ville du comté de Carroll, en Iowa.
 , dans le comté de Grafton, New Hampshire.

Personnalités 
 , zoologue britannique.
 , homme politique américain.
 Claude Antoine Willey, un homme politique français du .
 , médecin américain.
 Kathleen Willey, bénévole à la Maison-Blanche.
 Leonard Willey, un acteur anglais.
 Liane Holliday Willey, une écrivaine américaine.

Autres 
 
 , une espèce du genre Néréis (ver marin)
 
Homonymie
Homonymie de toponyme